Сан Хосе де лос Алтос има више значења:

 Сан Хосе де лос Алтос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Алтос (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику